Кувшин:
 Кувшин — сосуд для жидкости с ручкой и носиком.
 «Кувшин» — короткометражная комедия режиссёра Ираклия Квирикадзе.

Топоним 
 Кувшин — остров в Мурманской области.
 Кувшин — остров в Мурманской области.
 Кувшин — остров в Мурманской области.
 Кувшин — остров в Мурманской области.
 Кувшин — другое название острова Травяной в Мурманской области.
 Кувшин — ручей в Мурманской области.
 Кувшин — хутор, Подгоренский район, Воронежская область, Россия

Другое 
 Кувшины — деревня, Демянский район, Новгородская область, Россия

Плотоядные растения: Кувшин - кувшин плотоядного растения Непентес.